Primera B se refiere a los siguientes campeonatos de fútbol:

 Primera B, torneo de la segunda división del fútbol colombiano.
 Primera B, torneo de la segunda división del fútbol chileno.
 Primera B, uno de los torneos de la tercera división del fútbol argentino.
 Primera Nacional, anteriormente Primera B Nacional, torneo de la segunda división del fútbol argentino.
 Primera División B, antiguo torneo de la segunda división del fútbol argentino entre 1927 y 1932.